Льюистаун ():
 Льюистаун — город в штате Иллинойс, США.
 Льюистаун — город в штате Монтана, США.
 Льюистаун — боро и центр округа Миффлин, штат Пенсильвания, США.

См. также 
 Льюистон